Ланчана реакција је надолазећи српски филм редитеља Драгана Бјелогрлића по сценарију Вука Ршумовића.

Филм је настао по мотивима романа Случај Винча професора Медицинског факултета Горана Милашиновића, који је био и сарадник на сценарију.

Снимање је планирано да траје годину дана на аутентичним локацијама у Србији, Словенији и Француској.
Премијера филма се очекује током јесени 2023. године.

Радња

Октобар 1958. Хладни рат је гвозденом завесом поделио европски континент и цео свет и представља до тада невиђену нуклеарну претњу за планету.
Драгослав Поповић и још тројица југословенских физичара примљени су на институт Кири у Паризу, након мистериозне несреће која их је изложила озбиљном зрачењу.

Тајна служба Француске даје упутства доктору Жоржу Матеу да излечи све пацијенте, који су наизглед унапред изгубљени случајеви.
То је почетак трке за опстанак у којој ће се супротставити два научника, два света, две идеологије.

Улоге 

|-
|Радивоје Буквић || Драгослав
|-
|Предраг Манојловић || Павле Савић
|-
|Јован Јовановић || Радојко
|-
|Алиса Радаковић || Роса
|-
|Драган Бјелогрлић || Лека Ранковић
|-
|Алексис Маненти || доктор Мате
|- 
|Жереми Лахерт || Шварценберг
|-
|Лионел Абелански || доктор Јаме
|-
| Јуриј Древешенк || Алеш Бабник
|-
| Огњен Мићовић || Живота
|-
| Жан Луис Кулох || Рејмон
|-
| Арно Хамберт || доктор
|-
| Оливијер Бартелеми || Дервал
|-
| Седрик Апеито || Пабион
|-
| Ана Благојевић || гђа Мате
|-
| Ива Милановић || Вера 
|-
| Пјер Француис || донор 1
|-
| Станислава Јефтић || Тијамет
|-
| Жером Хенри || донор 2
|-
| Жан Баптист Демаригни || доктор
|-
| Никола Кмирнац || Паскал
|-
| Лорен Руи || Гарденер
|}

Референце 

- Екранизација првог романа о српском Чернобиљу

 - Бјела снима нови филм о случају Винча

 - Почетак снимања

 - Konferencija za medije povodom realizacije novog filma Dragana Bjelogrlića

 - Reportaža sa snimanja filma

Спољашње везе 
 

Филмови 2023.
Филмови на српском језику
Српски филмови
Филмске драме